Alone in the Dark est une expression anglaise qui signifie seul dans le noir.

Cinéma et télévision 
 Alone in the Dark (Solos en la madrugada) est un film espagnol réalisé par José Luis Garci en 1978.
 Alone in the Dark est le titre original du film américain Dément, réalisé par Jack Sholder en 1982.
 Alone in the Dark est un film germano-américain basé sur le jeu vidéo, réalisé par Uwe Boll en 2005.
 Alone in the Dark est un film britannique réalisé par Richard Driscoll en 2008.

Jeux vidéo
Alone in the Dark est une série de jeux vidéo :
 1992 - Alone in the Dark ;
 1994 - Alone in the Dark 2 ;
 1995 - Alone in the Dark 3 ;
 2001 - Alone in the Dark: The New Nightmare ;
 2008 - Alone in the Dark.

Musique

Album 

 Alone in the Dark est un album de Thee Madkatt Courtship.

Chanson 

 Alone in the Dark est une chanson de John Hiatt issue de l'album Bring The Family sorti en 1987.
 Alone in the Dark est une chanson du groupe Testament issue de l'album The Legacy sorti en 1987.

Littérature 
 Alone in the Dark est une bande dessinée de Carnby et Lazzario Suerte (One shot, collection Vents d'Ouest).